Андрей Алексеевич Хапочкин () — российский государственный деятель. Сенатор Российской Федерации от Сахалинской области с 6 октября 2022 года. Председатель Сахалинской областной думы (2017—2022). 
С 2010 года входит в кадровый резерв Президента Российской Федерации.

Биография 
Родился 7 октября 1967 года в селе Кобляково Иркутской области. С 1969 года проживает на Сахалине. Окончил среднюю образовательную школу №23 в г. Южно-Сахалинске в 1984 году. В 1986-87 годах служил в вооружённых силах СССР на территории Украинской и Молдавской ССР. 

В 1992 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники им. М. К. Янгеля. В том же году начал трудовую деятельность в должности видеоинженера ГТРК «Сахалин». В 1996 году стал автором еженедельной областной программы «Новости спорта», которая в 1997 году получила Гран-при II-го Всероссийского Фестиваля региональных программ в номинации «Спортивная программа», номинация Всероссийской Телевизионной  Премии ТЭФИ. В 1998-99 годах был редактором, корреспондентом и ведущим информационных выпусков теленовостей «Наш день» телекомпании АСТВ. В 1999 году возглавил пресс-центр администрации Сахалинской области.

В 2002 году назначен руководителем управления молодёжной политики Сахалинской области. Автор и инициатор молодёжных областных проектов «Спорт против подворотни», «Жильё – Молодым!», «Сахалинский студенческий отряд», «Студенческая Лига», «Сахалинская Любительская Хоккейная Лига» и др. В  рамках  проекта «Спорт против подворотни» возрождены турниры дворовых команд; началось строительство и восстановление спортивных дворовых площадок и молодёжно-спортивных клубов по месту жительства. В 2005 году стал руководителем рабочей группы по разработке областной целевой программы «Поддержка молодых семей в строительстве (приобретении) жилья на 2005-09 гг.».

С 14 декабря 2005 года является членом партии «Единая Россия». В 2006 году впервые избран депутатом Сахалинской областной думы по одномандатному избирательному округу №2 (г. Южно-Сахалинск). В дальнейшем переизбирался депутатом от того же округа в 2008, 2012 и 2017 годах. 25 сентября 2017 года, на первом заседании думы VII созыва был избран председателем областной думы.

С апреля 2009 года – руководитель исполнительного комитета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия». Координатор партийных проектов «Наш двор», «Дворовый тренер», «Милосердие», «Доступное жильё», «Спортивный двор» и др. 

В 2010 году избран руководителем региональных отделений всероссийского клуба «Золотая Шайба» и Российской Любительской Хоккейной Лиги по Сахалинской области. В 2013 году стал инициатором молодёжного движения в Сахалинской области «Сахалинский воркаут» по пропаганде здорового образа жизни по месту жительства (установка гимнастических городков во дворах и на территориях школ). Автор молодёжных акций «ГТО в каждый двор», «ГТО-переменка», «Всемирный день подтягиваний» и др.

В декабре 2017 года избран секретарём регионального отделения ВПП «Единая Россия» по Сахалинской области. Координатор федерального партийного проекта «Комфортная городская среда, Наш двор» в Сахалинской области.

Награды 
Награждён почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Сахалинской области за реализацию государственной молодёжной политики в Сахалинской области и за развитие детского массового спорта. Имеет Почётные грамоты Федерации дзюдо России и Российской Федерации Хоккея.

В 2014 году награждён благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Международного Олимпийского Комитета.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Сахалинской областной думы
 Биография на сайте партии «Единая Россия»

Выпускники ХНУРЭ
Депутаты Сахалинской областной думы
Председатели Сахалинской областной думы
Члены «Единой России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)